Lissowitz ist Name folgender Orte:

 Lysovice (ehemals Lissowitz, Mähren), Gemeinde in Tschechien, Jihomoravský kraj
 Lisowice (Pawonków) (Lissowitz, Landkreis Lublinitz/Loben, Oberschlesien), Dorf in Polen, Woiwodschaft Schlesien; siehe Pawonków